Romandiet runt 2022 var den 75:e upplagan av det schweiziska etapploppet Romandiet runt. Cykelloppets prolog och fem etapper kördes över en sammanlagd stäcka på 712,46 km i Romandiet, med start den 26 april i Lausanne och målgång den 1 maj 2022 i Villars-sur-Ollon. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av ryska Aleksandr Vlasov från cykelstallet Bora–Hansgrohe.

Deltagande lag

Etapper

Prolog

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Romandiet runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Schweiz